Хпюк — название населённых пунктов в России:

 Хпюк — село в Курахском районе Дагестана.
 Хпюк — село в Сулейман-Стальском районе Дагестана.